

Localidades

Saint-Nicolas-la-Chapelle (Aube)
Saint-Nicolas-la-Chapelle (Saboia)

Desambiguações de topônimos